Piatichatki (ukr. П'ятихатки) to nazwa kilkunastu miejscowości ukraińskich. 

Miasto:
 Piatichatki (obwód dniepropetrowski)

Osiedle miejskie:
 Piatichatki (Charków) 

Wsie i przysiółki
 9 wsi ukraińskich